Výraz Liechtenstein může mít následující významy:
 (Fürstentum) Liechtenstein je německý název Lichtenštejnské knížectví, vnitrozemský stát ve střední Evropě

Liechtenstein je označení různých budov:
 Hrad Liechtenstein v Maria Enzersdorf v Dolních Rakousích
 Liechtensteinský zámek Wilfersdorf v Dolních Rakousích
 Lichtenštejnská soutěska v Salcburku
 Lichtenštejnské muzeum ve Vídni
 Lichtenštejnský palác ve Feldkirchu v Rakousku
 Lichtenštejnský palác (Vídeň, Bankgasse)
 Lichtenštejnský palác (Vídeň, Fürstengasse) v Alsergrundu (zde je umístěno Lichtenštejnské muzeum)
 Lichtenštejnský palác (Vídeň, Herrengasse)
 Lichtenštejnské panství Schottwien (Dolní Rakousy)
 Lichtenštejnský zámek Fischhorn
 Lichtenštejnský zámek Judenau
 Zámek Liechtenstein in Maria Enzersdorf, Dolní Rakousy, viz hrad Liechtenstein
 Liechtenstein (hrad ve Štýrsku) u Judenburgu ve Štýrsku
 Zámek Liechtenstein Rabensburg v Dolních Rakousích
 Zámek Liechtenstein Rohrau
 Zámek Liechtenstein Steyregg

Liechtenstein je příjmení následujících osob:
 Příslušníci rodu Lichtenštejnů (von Liechtenstein)
 Lichtenštejn-Kastelkornové, šlechtický rod (nejsou příbuzní s lichtenštejnskými knížaty)
 Heinrich I. von Liechtenstein (†1265)
 Alois von Liechtenstein (1846–1920), rakouský diplomat a politik
 Johann II. von Liechtenstein (1840–1929), kníže
 Ulrich von Liechtenstein (asi 1200–1275), minesengr
 Vincenz Liechtenstein (1950–2008), rakouský politik

Viz také
 Lichtensteig
 Lichtenstein
 Lichtental (Vídeň)
 Lichtenštejnové

Lichtenštejnové
Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Rakousko